Orde van Verdienste van de Arbeid (Italië), een Italiaanse onderscheiding
Orde van Verdienste van de Arbeid (Hongarije), een Hongaarse onderscheiding